Филип Боэдоро (21 мая 1958, Порт-Вила, Шефа, Вануату) — политический, государственный и общественный деятель Вануату. Исполняющий обязанности Президента Вануату (с 3 по 22 сентября 2014). Спикер парламента Вануату (2013—2015).

Биография 
Член партии Вануаку. На всеобщих выборах 2002 года был впервые избран депутатом парламента Вануату от острова Маэво.

В 2002 году был министром по программе комплексных реформ
Переизбирался в законодательный орган страны в 2008 и 2012 годах. Возглавлял парламентский институциональный комитет.

В 2013—2015 годах возглавлял Парламент Вануату. В качестве спикера Боэдоро уволил шестнадцать парламентариев страны, каждый из которых подал на него судебный иск. Апелляционный суд отклонил их в мае 2015 года.

В сентябре 2014 года из-за разногласий между премьер-министром Джо Натуманой и представителями оппозиции, во время выборов президентом Вануату Болдуина Джейкобсона Лонсдейла, получившего 46 голосов из 58 возможных, исполнял обязанности президента Вануату.

Ссылки 
 Филип Боэдоро на сайте Парламента Вануату

Президенты Вануату
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1958 году
Министры Вануату
Политики Вануату
Президенты, вступившие в должность в 2014 году
Социалисты Вануату
Депутаты парламента Вануату
Председатели парламента Вануату